Daniel John Fitzgerald (n. 1984), cestista statunitense
 Daniel Louis Fitzgerald (1928-2017), attore statunitense